Giovanna di Castiglia – regina spagnola, conosciuta anche come Giovanna la Pazza (Juana la Loca) 
Giovanna la pazza (Juana la Loca) – film del 2001 diretto da Vicente Aranda

Pagine correlate 
Giovanna la pazza